Gharb, Al Gharb, Al Gharbiyah, Garb, Garbia ou Rharb são termos árabes relacionados com "ocidente". Podem referir-se a:

Topónimos
Garbe do Andalus — ; designação da parte mais ocidental do al-Andalus, que corresponde a parte do atual território português
Gharb-Chrarda-Beni Hssen — região de Marrocos
Għarb — localidade da ilha de Gozo, Malta
Gharbi (Kerkennah) — ilha da Tunísia
Madinat Al Gharbia — ou ; antiga cidade de Marrocos
Ocidental (Barém) — ; antiga divisão administrativa
Ocidental (Egito) — ou Garbia; província do Egipto

Sudão 
Cordofão Ocidental — ; antigo estado
Darfur Ocidental — ; estado

Sudão do Sul
Bahr al-Ghazal Ocidental — ; estado do Sudão do Sul
Equatória Ocidental — ;

Outros usos
The Garb — banda argentina-espanhola de rock'n roll

Desambiguações de topônimos
Palavras, frases e expressões em árabe